Rolling Meadows può riferirsi a:
Rolling Meadows – comunità non incorporata dell'Alberta (Canada)
Rolling Meadows – comune dell'Illinois (Stati Uniti)